Espinosa hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 Nombre común de la planta ''Eryngium carlinae

 Localidades en España 
 Espinosa (Fenolleda), Asturias.
 Espinosa, provincia de Gerona.
 Espinosa de Almanza, provincia de León.
 Espinosa de Bricia, Cantabria.
 Espinosa de Cerrato, provincia de Palencia.
 Espinosa de Henares, provincia de Guadalajara.
 Espinosa de la Ribera, provincia de León.
 Espinosa de los Caballeros, provincia de Ávila.
 Espinosa de Villagonzalo, provincia de Palencia.
 Vallespinosa, provincia de Tarragona.
Provincia de Burgos
 Espinosa de Cervera Espinosa de Juarros, pedanía de Ibeas de Juarros.
 Espinosa de los Monteros Espinosa del Camino Espinosa del Monte, pedanía de San Vicente del Valle.
 Espinosilla de San Bartolomé, pedanía de Las Hormazas.

 Personas 
 Alberto Garzón Espinosa (1985-), diputado de Izquierda Unida;
 Alonso de Espinosa 
 Benedict Spinoza o Espinosa (1632-1677), filósofo neerlandés;
 Bernardo Espinosa (1989-), futbolista colombiano;
 Eduardo Espinosa Abuxapqui (1954-), político mexicano;
 Eduardo Espinosa Cuadros (1884-1956), escultor español;
 Facundo Espinosa (1980-), actor argentino;
 Francisco César Espinosa (1947-2001), piloto de automovilismo argentino;
 Francisco Espinosa Maestre (1954-), historiador español;
 Francisco Amadeo Espinosa Ramos (1954-), político mexicano;
 Gaspar de Espinosa (ca 1483-1537), conquistador español;
 Jesús María Espinosa (1908-1995), pintor colombiano;
 Jesús Michel Espinosa, político mexicano;
 José Juan Espinosa, político mexicano;
 José Luis Espinosa Piña (1968-), político mexicano;
 José Luis Espinosa Pardo (1926-2016), espía español;
 José Manuel Espinosa (1959-), futbolista español;
 José María Espinosa (1796-1883), prócer colombiano;
 José Martín Espinosa de los Monteros (1776-1845), matemático, navegante y cartógrafo español;
 Juan Espinosa 
 Juan Espinosa de los Monteros y Bilbao (1723-1785), grande de España;
 Luis Espinosa Alcalá (1932-2009), poeta y compositor mexicano;
 Manuel Espinosa (1912-2006) , pintor argentino;
 Marcial Espinosa Bustos (1874-1959), botánico chileno;
 Pablo Espinosa''' (1992-), actor español.